Хеслер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хеслер, Лексемюэл Рэй (1888—1977) — американский миколог.
 Хеслер, Петер (1958—2009) — венгерский физик.